Niemcy
 Dillingen nad Dunajem
 Dillingen an der Donau – miasto powiatowe w kraju związkowym Bawaria
 Dillingen an der Donau – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Dillingen nad Saarą
 Dillingen/Saar – miasto w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis

Luksemburg
 Dillingen – wieś w gminie Beaufort